Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1984 te Los Angeles.

Mannen 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:
 Groep A: Canada, China, Joegoslavië en Nederland.
 Groep B: Brazilië, Griekenland, Spanje en Verenigde Staten.
 Groep C: Australië, Italië, Japan en West-Duitsland.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar groep D en speelden om de medailles, de overige landen speelden in groep E om de 7de plaats. Onderlinge resultaten uit de voorronde werden meegenomen naar de finaleronde.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Finale ronde

Groep D 

Eindstand Groep D

Groep E 

Eindstand Groep E

Eindrangschikking

Externe link 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1984

Waterpolo
1984